Том Райт (; ) — американский кёрлингист.

, двукратный .

Играл на позиции .

В 1994 введён в Зал славы Ассоциации кёрлинга США () вместе со своей командой-чемпионами мира 1965.

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : золото (1965, 1968).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Curling Superiority!: A History of Superior Wisconsin's Champioship Curling Club - Google Books (p. 49)
 OOOH, WHAT A DRAWING GAME! | Vault - Sports Illustrated

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы США по кёрлингу